Askeptosaurus est un genre éteint de « reptiles » marins thalattosauriens, de la super-famille des Askeptosauroidea et de la famille des Askeptosauridae. Il a  vécu au  Trias moyen (Anisien et Ladinien), et ses fossiles ont été trouvés en Italie au Monte San Giorgio (Lombardie) et en Suisse à Besano (Tessin).

Une seule espèce est rattachée au genre : Askeptosaurus italicus, décrite par Franz Nopcsa von Felső-Szilvás en 1925.

Découverte et étymologie 
L'inventeur du genre, Nopcsa avait reçu un fragment de dalle de Besano, du musée d'histoire naturelle de Milan, sur lequel des os de reptiles étaient conservés et appartenaient, selon les paléontologues du musée, à un ichthyosaure, très courant sur le site de Besano : Mixosaurus.
Nopcsa, cependant, y reconnut des os appartenant à un animal encore inconnu de la paléontologie, qu'il nomma en 1925 Askeptosaurus italicus, ce qui signifie « lézard italien non reconnu ».

Description 

Askeptosaurus mesurait environ  de longueur, il ressemblait vaguement à un crocodile.

Son corps élancé était bien adapté à la vie aquatique, mais ses pattes n'étaient pas transformées en nageoires, contrairement à d'autres reptiles marins de l'époque. Son crâne était léger et se terminait par un museau droit, allongé et émoussé. Sa mandibule était plutôt massive par rapport à sa mâchoire. Sa denture consistait en dents effilées et légèrement incurvées. Son orbite était équipée d’une structure composée de 12 os, appelée anneau sclérotique, qui servait à renforcer l’œil et à le protéger pendant la plongée. Le cou et le corps étaient plutôt allongés et la queue était exceptionnellement longue ; à elle seule, elle correspondait à peu près à la moitié de la longueur de l'animal. Les vertèbres caudales indiquent que sa queue était comprimée latéralement. Les membres étaient courts et les os de l'avant-bras et de la jambe étaient plus courts que l'humérus et le fémur. Les griffes, cependant, étaient robustes et le tarse et le carpe étaient bien ossifiés.

Paléobiologie 
Ses longues mâchoires garnies d'une multitude de dents acérées semblent idéales pour manger du poisson. Sa longue queue était probablement son principal moyen de propulsion. Les pattes, au contraire, courtes et probablement palmées, ont peut-être servi à diriger les mouvements de l'animal dans l'eau. Le crâne allongé, avec de nombreuses dents, était bien adapté à un animal prédateur. À la différence dEndennasaurus, il est peu probable quAskeptosaurus ait été à l'aise sur la terre ferme, car ses membres étaient très courts.

La taille très importante de son orbite de l’œil et la présence d'os supplémentaires qui formaient l'anneau sclérotique, indiquent une vie adaptée à une faible luminosité et aux fortes pressions des profondeurs.

Classification 
La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009) :

Bibliographie

Ouvrages

Articles

Voir aussi 
 Askeptosauridae

Références taxinomiques

Liens externes

Notes et références 

Genre de thalattosauriens (nom scientifique)
Diapside du Trias
Vertébré du Trias moyen
Paléontologie en Italie
Paléontologie en Suisse
Taxon fossile décrit en 1925